Osoby noszące nazwisko Diatta:
 Adama Diatta (ur. 1988) – senegalski zapaśnik
 Aristide Diatta (ur. 1987) – senegalski zapaśnik
 Badara Diatta (ur. 1969) – senegalski sędzia piłkarski
 Évelyne Diatta (ur. 1976) – senegalska zapaśniczka
 Jean Bernard Diatta (ur. 1988) – senegalski zapaśnik
 Krépin Diatta (ur. 1999) – senegalski piłkarz
 Lamine Diatta (ur. 1975) – senegalski piłkarz
 Ousmane Diatta - senegalski bokser